Die Saison 2007/08 begann am 8. September 2008. Die Doppelendrunde der Damen und Herren wurde in Hamburg ausgerichtet.

Hauptrunde 
Legende:

Endrunde 
Die Endrunde der vier Erstplatzierten fand beim Uhlenhorster HC in Hamburg statt.

Damit steht der Berliner HC als neuer Deutscher Meister der Feldsaison 2007/08 fest.

Quellen 

2007
Hockey 2008
Hockey 2007